Грушківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Хорошівський район
 Грушківська сільська рада — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Грушківська сільська рада — Кіровоградська область, Благовіщенський район
 Грушківська сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Грушківська сільська рада — Черкаська область, Кам'янський район